Plac Niepodległości:
 Plac Niepodległości w Białymstoku
 Plac Niepodległości w Kijowie
 Plac Niepodległości w Koninie
 Plac Niepodległości w Krakowie
 Plac Niepodległości w Łodzi
 Plac Niepodległości w Mińsku
 Plac Niepodległości w Zakopanem

Zobacz też 
 Ulica Niepodległości w Iławie
 Aleja Niepodległości

Niepodległości